Castillejo de Iniesta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castillejo de Iniesta (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Castillejo de Iniesta (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar